Cantó del Jura, cantó de Suïssa
 Departament del Jura, departament francès
 Jura (Hèbrides), illa de la costa escocesa, a l'arxipèlag de les Hèbrides
 Jūra, riu de Lituània, afluent del Nemunas
 Serralada del Jura, cadena de muntanyes fronterera amb França, Suïssa i Alemanya
 Jura de Francònia, part alemanya de la serralada del Jura, a Baviera 
 Jura de Suàbia, part alemanya de la serralada del Jura, a Baden-Württemberg
 Jura (formatge)